La Baga de Can Bori és una obaga dins del territori del poble de Bigues, del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental.

Està situada a l'esquerra del torrent de Can Bori, en el vessant de ponent del Turó de l'Arbocer, a la carena que enllaça aquest turó amb el Turó del Rull, on hi ha també les masies de Collfred, situada a l'extrem de llevant de la Baga de Can Bori, Can Bori, al nord, Can Roca, Can Tàpies i Can Roca, situades a ponent.

Enllaços externs 
 La Baga de Can Bori en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Can Bori, baga
Can Bori, baga